Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Чемпионате России 1995 минимум один матч.

Жирным выделены футболисты вошедшие в список 33-х лучших по итогам сезона, курсивом — отзаявленные по ходу сезона.

Спартак-Алания (Владикавказ)

Локомотив (Москва)

Спартак (Москва)

Динамо (Москва)

Торпедо (Москва)

ЦСКА (Москва)

Ротор (Волгоград)

Уралмаш (Екатеринбург)

КАМАЗ-Чаллы (Набережные Челны)

Текстильщик (Камышин)

Черноморец (Новороссийск) 

* В матче 12-го тура с «КамАЗом» из-за отсутствия замен Тимур Закиров сменил в воротах удалённого на 78-й минуте Сергея Павлова и пропустил гол с пенальти на 80-й минуте.

Локомотив (Нижний Новгород)

Жемчужина (Сочи)

Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)

Крылья Советов (Самара)

Динамо-Газовик (Тюмень)

См. также 
 Список игроков чемпионата России по футболу

Примечания

Ссылки 
 Статистика команд на сайте 100 бомбардиров
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

Составы команд
Списки футболистов России по сезонам